Walger ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Walger (1924–2003), deutscher Geologe und Hochschullehrer
 Erich Walger (1867–1945), deutscher Jurist und Politiker
 Gabriele Walger-Demolsky (* 1965), deutsche Politikerin (AfD)
 Heinrich August Walger (1829–1909), deutscher Bildhauer
 Sonya Walger (* 1974), britische Schauspielerin